Влади́мир Васи́льевич Но́виков (род. 21 декабря 1951, Минск, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, писатель, поэт, сценарист. Лауреат Премии Ленинского комсомола.

Биография 
Владимир Новиков родился 21 декабря 1951 года в городе Минске. Родители разошлись, когда Владимиру было тринадцать лет. Младшая сестра — Татьяна (нет в живых).

В 1977 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (мастерская Сергея Фёдоровича Бондарчука).

Работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Сотрудничает с музыкальной группой «Хорус» под руководством композитора Евгения Бедненко. 

В настоящее время продолжает сниматься в кино, пишет стихи, сценарии, книги, а также активно выступает в концертных программах и творческих вечерах.

Личная жизнь 
 Первая жена — Екатерина, ювелир, художник. Брак продлился около двух лет.
 Вторая жена — Елена Ивановна (умерла в 2009 году от инсульта), торговый работник. Прожили вместе двадцать шесть лет. За это время сыграли пятнадцать свадеб, четырнадцать раз разводились и один раз венчались.
 Приёмный сын — Андрей (от первого брака Елены Ивановны с сотрудником КГБ Александром).

Творчество

Работы в театре

Фильмография 
 1974 — Выбор цели — студент-дипломник (нет в титрах)
 1975 — У меня есть лев — Юрка
 1975 — Любовь с первого взгляда — Семён Годунов, брат Ани, военнослужащий
 1976 — Всего одна ночь — Сергей Боровой, лейтенант милиции
 1976 — Легко быть добрым — Спицын
 1977 — А у нас была тишина… — ефрейтор, возлюбленный Манефы, погибший на фронте
 1977 — В профиль и анфас (киноальманах, новелла «Большая любовь Чередниченко Н. П.») — Володя
 1977 — Воскресная ночь — Степан Юрский, тракторист
 1978 — Пуск —
 1978 — Пыль под солнцем — Банников, начальник личной охраны Муравьёва
 1978 — Встреча в конце зимы — Олег, отец Тарасика
 1978 — Версия полковника Зорина — Лёвушкин («Губатый»), старый друг «Скока»
 1979 — Завтрак на траве — Сергей Павлович, старший пионервожатый (озвучил Александр Белявский)
 1979 — Дачная жизнь (телеспектакль) — Илюшка
 1979 — Опасные друзья — Александр Иванов, уголовник «Магадан»
 1979 — Похищение «Савойи» — пилот вертолёта
 1980 — Государственная граница. Фильм № 2 «Мирное лето 1921-го года» — Алексей Кузьмич Могилов, красноармеец, затем чекист-пограничник
 1980 — Братья Рико — Майк О’Лири
 1980 — Иначе нельзя — Борис Калнин, крановщик
 1980 — Тайна Эдвина Друда — Невил Ландлес
 1982 — Полынь — трава горькая — Василий Ковригин
 1982 — Государственная граница. Фильм № 3 «Восточный рубеж» — Алексей Кузьмич Могилов, чекист-пограничник
 1983 — За синими ночами — Николай Николаевич Журбин, инженер-строитель, член комиссии из министерства
 1983 — Такая жестокая игра — хоккей — Ребров
 1983 — Смерть на взлёте — Сергей, друг и сослуживец Игоря Крымова
 1984 — Огни —
 1986 — Борис Годунов — Семён Годунов, троюродный брат царя Бориса Годунова
 1988 — Воры в законе — гость главы местной мафии Артура (нет в титрах)
 1990 — Система «Ниппель» — помощник Лазаря Фомича («Бамбука»)
 1990 — Человек из чёрной «Волги» — Леонид Мартынович Поляков, профессор, директор института микрон лектор ники
 1992/2006 — Тихий Дон — атаман Белёсый
 1993 — Барабаниада — эпизод
 1993 — Троцкий — эпизод
 1994 — Чёрные береты — Жора
 1998 — Дантист (короткометражный) —
 2000 — Теория вероятности (короткометражный) —
 2000 — Чек — эпизод
 2003 — Лучший город Земли — майор
 2003 — На углу, у Патриарших 3 — Фёдор Владимирович Мережкин, депутат
 2006 — Охота на пиранью — Глаголев, генерал
 2006 — Капитанские дети — Роман Муштаков, оператор
 2006 — Сыщики 5 (серия № 6 «Бей первым») — Алексей Муратов
 2007 — Кука — дядя Лены
 2007 — Прощайте, доктор Чехов! — Иван Туркин
 2008 — Знахарь — Саша Сухумский, «вор в законе»
 2008 — Преступление будет раскрыто (серия № 3 «Игра на выбывание») — Дмитрий Игнатьевич Потапов, мэр Красногорельска
 2008 — Если нам судьба… — собутыльник артиста
 2009 — Иван Грозный — Афанасий, митрополит
 2009 — Завтра всё будет по-другому (документальный) — Борис Николаевич Ельцин
 2009 — Час Волкова 3 (серия № 35 «Лёд») — Евгений Карлович Галанин, генерал
  — Хитровка — Елизар
 2010 — Гадание при свечах — Вадим Павлович Ромадин, крупный чиновник из министерства
 2011 — Жизнь и приключения Мишки Япончика — «Мотя», помощник «вора в законе» Менделя Герша
 2011 — Заложники любви — Леонид Миронович, президент холдинга
 2012 — Право на правду (серия № 32 «Дорогой папочка») — Николай Александрович Михайлов, бизнесмен
 2013 — Операция «Кукловод» — Игорь Моисеевич Ривкин, адвокат
 2015 — Миндальный привкус любви — Николай Александрович, профессор химии (в титрах не указан)
 2018 — Операция «Сатана» — Леонид Ильич Брежнев

Книга 
  — В книгу вошли стихи, рассказы и идея нового сценария Владимира Новикова. Издание иллюстрировано фотографиями из жизни актёра и картинами его друга Никаса Сафронова.

Награды и звания 
 Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.
 1982 — лауреат Первой премии КГБ СССР — за роль чекиста-пограничника Алексея Могилова в советских телевизионных художественных фильмах «Государственная граница. Мирное лето 21-го года» и «Государственная граница. Восточный рубеж».
 2005 — получил от ГУВД Москвы наградной травматический пистолет ИЖ-79-9Т «Макарыч» с дарственной надписью.
 2014 — лауреат «Национальной литературной премии „Золотое перо Руси“» за 2014 год в номинации «Поэзия» с вручением знака особого отличия «Золотое перо Руси», изготовленного из чистого золота, и присвоением звания «Золотое перо Руси» (личный сертификат № 162 от 14 октября 2014 года).

Примечания

Ссылки 
 Новиков Владимир Васильевич. Народный артист России. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Новиков Владимир Васильевич. Народный артист России. Биография, фильмография, награды и звания. Сайт «Российские и советские актёры» // rusakters.ru
  // youtube.com (пользователь — Сергей Алиханов; опубликовано 21 февраля 2015 года)

Выпускники ВГИКа